Teleky ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Brücke-Teleky (1879–1963), österreichisch-jüdische Gynäkologin und Urologin
 Ludwig Teleky (1872–1957), österreichischer Arzt und Sozialhygieniker

Siehe auch:
 Teleki